Iva – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Iva – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 Iva – rodzaj wymarłych owadów

Przypisy